Essendrop är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard Ludvig Essendrop
 Carl Peter Parelius Essendrop
 Wilhelm Krause Essendrop

Norska efternamn